

Петухово — місто, Петуховський округ, Курганська область
 Петухово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Петухово — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Петухово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Петухово — село, Можгинський район, Удмуртія
 Петухово — село, Петуховський округ, Курганська область
 Петухово — село, Томський район, Томська область
 Петухово — селище, Томський район, Томська область

Див. також 
 Петухи